Майя Педерсен-Бьери (; 27 ноября 1972, Шпиц) — швейцарская скелетонистка, выступающая за сборную Швейцарии с 1995 года. Участвовала в трёх зимних Олимпиадах, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити заняла пятое место, в 2006 году в Турине — первое, в 2010 году в Ванкувере — девятое. Неоднократно получала подиум чемпионатов мира: имеет две золотые медали, две серебряные и одну бронзовую. Обладательница Кубка мира сезона 1997/98 и чемпионка Европы 2006 года.

Родилась в швейцарском городе Шпиц, но в данный момент проживает в коммуне Эйер, недалеко от Лиллехаммера. Замужем за норвежским скелетонистом Снорре Педерсеном, от которого имеет двоих детей.

Ссылки 
 
 Результаты соревнований по женскому скелетону на Олимпиаде 2002 
 Список обладателей Кубка мира в женском скелетоне 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте Skeleton Sport 
 Олимпийские женского мужского скелетона  
 Медалисты чемпионатов мира в женском скелетоне 

Скелетонисты Швейцарии
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по скелетону
Чемпионы мира по скелетону
Чемпионы Европы по скелетону